Vladimír Soukup je jméno a příjmení, která má více osobností:

 Vladimír Soukup (hudební skladatel) (1930 - 2012) – český hudební skladatel
 Vladimír Soukup (spisovatel) (* 1949) – novinář, spolu s Petrem Davidem autor turistických průvodců
 Vladimír Soukup (voják) – český voják